Tiefengrub ist der Ortsname von

 Tiefengrub (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Tiefengrub (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Tiefengruben